Armando Antonio Alducin Fletcher (Oaxaca, 7 de junio de 1946) es un predicador cristiano, evangelista, escritor y teólogo mexicano, reconocido por ser el pastor general y fundador de la iglesia Vida Nueva para México A. C. fundada en los años 1980 y renombrada Vida Nueva para el Mundo.

Biografía

Estudios 
Armando Alducín estudió teología junto a su actual esposa en la Universidad Bíblica Internacional (Oaxaca, México) obteniendo su título el 13 de octubre del 2014.

Dicha universidad ofrece programas de estudio desde bachillerato hasta doctorados bajo la modalidad de estudio a distancia.

Trayectoria 
Alducín afirma haber estado al borde del suicidio, e ido del ateísmo al cristianismo después de haber tenido una experiencia con Dios, resultado de la predicación de un misionero extranjero que le dijo que el cristianismo no era meramente una religión, sino una relación personal con Jesucristo.

A principios de 2000, la organización de Alducín Vida Nueva para el Mundo ya organizaba encuentros masivos en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, para explicar el evangelio y abordar temas acerca de las profecías bíblicas  Durante una de sus visitas a México, el escritor creacionista Ken Ham de Answers in Genesis fue apoyado por Alducín a dar una plática y fue invitado por el editor de Excélsior a contribuir en una columna periodística sobre el creacionismo.

Ha sido editor de una columna en el periódico capitalino Excélsior, en donde ha tratado diversos temas religiosos y filosóficos.

Alducín es también conocido como conferencista en la comunidad evangélica hispana, y debido a que ha abordado los temas del creacionismo bíblico y promovido un profundo rechazo a la ciencia, ha sido recibido con comentarios críticos por parte de diversos lectores nacionales.
Actualmente es transmitido a través de las redes sociales a más de 55 naciones a nivel mundial, ha estado en países de Europa, Oriente Medio, Latinoamérica.

Los temas teológicos sobre los que ha escrito libros o dado conferencias son:

  El Arrebatamiento de la Iglesia.
  El Tribunal de Cristo.
 Conflictos en Occidente relacionados con los Escritos Bíblicos y las profecías para los tiempos finales.
 Surgimiento y Ministerio del Último Líder Mundial a quien reconoce como el Anticristo.
  Escatología Bíblica.
 Relación política, económica, militar, religiosa, con el sistema mundial y la profecía bíblica.
 Mundo pre-adámico.
  Evidencias Científicas y Genéticas que contiene la Biblia.
 Genética y perversión satánica.

Controversias 

En  2015, un video de una conferencia dada en el 2014 en relación con eventos escatológicos sobre el arrebatamiento de la iglesia, causó discusión entre comentaristas de algunas Webs del Internet, donde referenciaban una frase de Alducín: 

El sitio web «Cristianos al Día» comentó que en la cadena cristiana de televisión Enlace TV, Alducín fue cuestionado sobre la salud de su doctrina teológica. pero la fuente fue eliminada en un intento de ocultar la crítica.

En un comunicado de agosto, previo al mes que algunos sitios web atribuían como la fecha de Alducín para el arrebatamiento, éste dijo que «nunca había afirmado» lo que algunos «distorsionan y alteran» sino que explicó lo que entendía que faltaba por cumplirse para el arrebatamiento sin mencionar el día, ni la hora ni el año de tal suceso:

Armando Alducín generó una gran controversia en la comunidad cristiana cuando confesó por la cadena de televisión Enlace TV que practica el yoga desde hace más de 5 años y se lo recomendó a los cristianos para que también lo practiquen, ya que no es lo mismo que lo practique alguien con conciencia espiritual a que lo practiquen cristianos principiantes que podrían ser fácilmente influenciados por las religiones de medio oriente que lo crearon.

Obras 
Armando Alducín es autor de hasta ahora cinco libros que han sido difundidos en formato electrónico a través de su agencia Armando Alducín Publishing LLC

 2012: Dios y la existencia del mal.
 2012: ¿Hacia dónde va la humanidad?
 2014: Iraq, Siria y el Anticristo.
 2014: ¿Creación o evolución?
 2014:  Evidencias de la Biblia.

Véase también 
 Paul Washer
 A. W. Tozer
 Charles Spurgeon
 George Müller
 George Whitefield
 John Piper
 Jonathan Edwards (teólogo)
 John Wesley
 Juan Calvino
 Leonard Ravenhill
 Robert Murray M'Cheyne

Referencias

Enlaces externos 
  
  
  

Creacionistas
Protestantes de México
Religiosos de México
Teólogos protestantes
Teólogos de México
Pastores evangélicos de México
Críticos del ateísmo
Conversos al protestantismo desde el ateísmo o agnosticismo